A Sprig of Shamrock – cortometraggio del 1913 diretto da William Robert Daly
A Sprig of Shamrock – cortometraggio del 1915 diretto da Harry Beaumont